En Pologne, Łęczno peut désigner :

 Łęczno, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Łęczno, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Łęczno, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.